Por Berwyn pode estar à procura de:
Berwyn (Illinois)
Berwyn (Nebraska)

Ver também
Berwyn Heights

Desambiguação